Сирил Лемуан (); () — французский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2003
 3-й Paris–Mantes-en-Yvelines
 2004
 2-й Букль де ля Майен — Генеральная классификация
 2006
 8-й Тур Люксембурга — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 2009
 3-й Четыре дня Дюнкерка — Генеральная классификация
 3-й Гран-при Зоттегема
 4-й Шатору Классик де л’Эндр
 5-й Критериум Интернациональ — Генеральная классификация
 2010
 7-й Тро-Бро Леон
 10-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 2011
 9-й Гран-при Фурми
 10-й Три дня Де-Панне — Генеральная классификация
 10-й Париж — Брюссель
 2012
 5-й Париж — Коррез — Генеральная классификация
 7-й Circuit de Lorraine — Генеральная классификация
 7-й Шатору Классик де л’Эндр
 8-й Букль де ля Майен — Генеральная классификация
 1-й  — Очковая классификация
 2013
 5-й Ля Ру Туранжель
 6-й Тро-Бро Леон
 9-й Париж — Бурж
 2014
 3-й Тур Пуату — Шаранты — Генеральная классификация
 6-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 10-й Париж — Бурж
  Лидер в горной классификации на Тур де Франс после этапов 2 — 7
 2017
 7-й Дварс дор Фландерен
 2019
 10-й Примус Классик

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Лемуан, Сирил на FirstCycling
 Лемуан, Сирил Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Франции